«Здра́вствуйте, я ва́ша тётя!» — советский двухсерийный художественный телефильм режиссёра Виктора Титова, выпущенный в 1975 году творческим объединением «Экран». Снят по мотивам пьесы Брэндона Томаса «Тётка Чарлея» (перевод с английского Ильи Рубинштейна).

Премьера состоялась 26 декабря 1975 года.

Сюжет 
Действие перенесено в начало XX века.

Безработный Бабс, спасаясь от полиции, попадает в богатый дом в женской одежде. Здесь его встречают два молодых джентльмена, Джеки и Чарли, правда, нужен им не Бабс, а тётушка Чарли, вдова-миллионерша из Бразилии донна Роза д’Альвадорец. Она должна была приехать, но почему-то не смогла этого сделать, поэтому Джеки и Чарли убеждают Бабса притвориться ею на один день. Такая путаница затеяна, дабы «донна Роза», располагая своим авторитетом и состоянием, помогла им жениться на двух девушках-сиротах. Дело в том, что их опекун не хочет расставаться с их наследством, которое по завещанию отца может отойти к ним как приданое в случае свадьбы. А Бабс должен влюбить опекуна в себя и хорошенько обработать.

Но всё идёт не так гладко, как заговорщики планировали изначально. «Богатая тётушка» привлекает к себе внимание не только вышеупомянутого опекуна, судьи Кригса, но и полковника Чеснея, отца Джеки, тоже вдовца. Оба они страстно желают поправить своё материальное положение, и Бабс не знает, как ему выходить из данной ситуации невредимым. К тому же, об обмане знает и лакей, любитель выпить и побездельничать, а за Бабсом по пятам идёт полиция. Сам Бабс постепенно входит во вкус и начинает проводить с девушками гораздо больше времени, чем того бы хотели Джеки и Чарли. Это вкупе с остальными обстоятельствами создаёт небывалое количество забавных нелепиц. Вскоре приезжает настоящая донна Роза в сопровождении девушки, в которую безнадёжно влюблён Бабс.

Донна Роза рассказывает девушке, что когда-то взаимно симпатизировала тогда ещё молодому полковнику Чеснею, но, судьба их разлучила. Услышав, что её место занял самозванец, донна Роза представляется другим именем и начинает аккуратно давить на Бабса, чтобы тот выдал себя в какой-нибудь мелочи. Он же продолжает вести развязную манеру общения, но, заметив свою возлюбленную, отказывается играть роль тётушки дальше. Джеки и Чарли уговаривают его дотерпеть до конца, и Бабс вытягивает у судьи разрешение на брак его воспитанниц, а в ответ обещает от имени тётушки, что якобы выйдет за него замуж. Когда судья публично объявляет о своей помолвке, Бабс выходит ко всем в мужской одежде бродяги, и над незадачливым женихом все смеются. Донна Роза открывает настоящее имя, и полковник Чесней, вспомнив, как любил её когда-то, делает ей предложение снова, теперь уже не только из-за её богатства. Джеки и Чарли женятся на девушках, а Бабс, забытый всеми, возвращается к жизни бродяги.

В ролях 

 (озвучивает Виктория Чаева)

Съёмочная группа 

 Автор сценария и Режиссёр-постановщик: Виктор Титов
 Оператор-постановщик: Георгий Рерберг
 Художник-постановщик: Виктор Петров
 Композитор: Владислав Казенин

О фильме 
В 1975 году в отечественном кино прошла «бархатная революция». Впервые в целомудренном, почти пуританском советском кинематографе актёр-мужчина играл женщину, да ещё и главную роль. Актёр Александр Калягин обаял, удивил, покорил и рассмешил огромную страну, прикинувшись донной Розой д’Альвадорец в комедии «Здравствуйте, я ваша тётя!»

«Здрасьте, я ваша тётя» — начиная с 1975 года это не только пословица, но и название фильма — «Здравствуйте, я ваша тётя!» — любимой эксцентрической комедии десятилетия.

Телепостановка пьесы англичанина Брэндона Томаса снята скромно, почти полностью в одном павильоне. В этой комедии с переодеванием главное — не место действия и даже не сюжет, а лица.

Александр Калягин самозабвенно играет мужчину, играющего женщину — тётушку Чарли. Армен Джигарханян и Михаил Козаков — в ролях неудачливых поклонников.

Начиная с этого фильма, наша любимая южноамериканская страна — Бразилия, где так много «донов Педро» и «диких обезьян».

Моя тётка Чарлея родилась из воспоминаний о воспитавших меня женщинах - матери, тётках. В неё вошли черты девочек и женщин, в которых я был влюблён, которых просто мельком видел на улице или в транспорте. С режиссёром Виктором Титовым мы ни разу не обсуждали: какой тип женщины надо сыграть? Боже упаси. Никогда не было в мыслях. Память выдавала «на-гора» то позу, то жест, то манеру держать веер, стрелять глазками, кокетничать, приподнимать ножку, хлопать ресничками… мы только отбрасывали, что не нужно.

Если говорить чеховским языком, то, когда скажут: «Калягин умер!», сразу пойдёт: а, это та самая тётушка Чарлея! И не вспомнят ни Эзопа, ни Платонова, ни Чичикова, ни Ленина.

История создания 
Существует информация, что на званом ужине кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС Петра Ниловича Демичева зашла речь о трофейном фильме «Тётка Чарлея», и жена одного МИДовского сотрудника посетовала, что молодёжь не знакома с таким весёлым сюжетом.

Некоторое время спустя предложение снять комедию поступило режиссёру Виктору Титову, находящемуся без работы после фильма «Каждый день доктора Калинниковой» и отложенной заявки на фильм по роману Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».

У картины было несколько рабочих названий, одно из которых — «Кто есть кто», при этом однозначного решения не было. О мучительном выборе названия в разговоре с поэтом Наумом Олевым поделился Михаил Козаков. По уверению Козакова, Олев тут же выдал вариант «Здравствуйте, я ваша тётя!», который тот передал Титову. Название понравилось и тут же было принято. После решения вопроса о названии перед режиссёром стал вопрос стилистики фильма. Он остановил свой выбор на немом кино, которое позволит актёрам импровизировать, таким образом избегать возможных штампов постановки. В конце концов стилистика фильма была во многом скопирована с комедии И.Бергмана 1964 года "Обо всех этих женщинах". Актёрский ансамбль фильма — люди с большим чувством юмора — уловили пародийно-гротесковую манеру игры и буквально купались в происходящем. Под выбранную стилистику органично ложились и несколько нарочито выглядящие элементы костюмов и грима — такие, как кисточкой нарисованные ресницы у Носовой, чрезмерно крупные нарисованные веснушки Васильевой, приклеенные вверх ногами усы Джигарханяна, или платье Калягина, обшитое бахромой от обычных занавесок.

Бюджет телевизионного фильма был ограничен, поэтому костюмы были в одном экземпляре, съёмка велась на две камеры, плёнки не хватало, а многие сцены фильма снимались ночью из-за звёздного состава актёров, занятых в репертуаре театров, в которых работали, и собрать их одновременно днём было практически невозможно. Съёмки фильма проходили в одном тесном павильоне, а ощущение пространства создавалось за счёт мастерства и изобретательности оператора-постановщика Георгия Рерберга.

Натурные съёмки проводились в усадьбе «Кусково» на востоке Москвы, в частности, возле Голландского домика у пруда, который в фильме представлен как особняк полковника Чеснея

На роль самозваной миллионерши донны Розы д’Альвадорец пробовались Евгений Леонов, Олег Табаков и Владимир Этуш. Тем не менее режиссёр предпочёл мэтрам малоизвестного на тот момент Александра Калягина. На роль полковника Френсиса Чеснея, сыгранного Михаилом Козаковым, претендовал Зиновий Гердт. Помехой стали гастроли в Испании и Португалии театра кукол им. С. Образцова, в котором он работал.

По замыслу режиссёра, Носова должна была сниматься с настоящей обезьянкой. В Останкино был доставлен шимпанзе по кличке Яша, который напал на второго режиссёра Юрия Прохорова и прокусил ему руку. Прохоров был госпитализирован, ему сделали три операции по спасению руки от заражения. Вместо Яши была взята крохотная ручная обезьянка из уголка Дурова. Носова с ней сниматься отказалась, а вместо неё с обезьянкой снялась Веденеева. Животное очень нервничало, и каждый раз, когда в кадре заводили мотор автомобиля, обезьянка мочилась на платье Веденеевой.

Знаменитая фраза «Я тётушка Чарли из Бразилии, где в лесах очень много-много диких обезьян» — изменённая Виктором Титовым реплика из русского перевода пьесы: «…из Бразилии, где водятся обезьяны». В оригинале классическая фраза тётки о Бразилии звучала как «… страна, откуда привозят орехи» (where nuts come from) и означала совершенно конкретный вид «бразильского ореха», а также была каламбуром, — с английского языка это можно перевести и как «страна, откуда являются придурки».

Роберт Бёрнс 
 Исполняемая в фильме Александром Калягиным песня «Любовь и бедность» — стихотворение Роберта Бёрнса «Poortith Cauld and Restless Love» в переводе Самуила Маршака на музыку Владислава Казенина
 В сцене, где Бабс Баберлей впервые встречает в кинотеатре, а потом и вручает цветы Элле Делей, звучит инструментальная версия песни «Auld Lang Syne», автором слов которой также является Роберт Бёрнс.

Музыкальные темы 
 Полковник Френсис Чесней — «Марш полковника Боги».
 Погоня — регтайм  «Black and White Rag» в аранжировке Чарли Чаплина.
 Отрывок из фильма «Вечер в мюзик-холле» с Чарли Чаплином — регтайм Этвелл «12th Street Rag».
 Одна из сцен пролога (поедание сосисок) — регтайм Этвелл «Syncopated Sadie».
 Брассет делает зарядку с вином и сигарой — регтайм Этвелл «The Poor People of Paris», на граммофоне играет мелодия песни «La Goualante du Pauvre Jean», что является некоторым анахронизмом относительно событий в фильме — песня была написана  и Руза в 1954 году.
 Появление Эллы Делей — тема из кинофильма «Мост Ватерлоо».
 В фильме также широко использованы инструментальные пьесы в исполнении оркестра под управлением Гюнтера Оппенгеймера (ГДР) с альбома «Der lustige Klimperkasten» 1971 года.

Использованные кинокадры 
 В начале фильма в своеобразной заставке представлена «историческая хроника», перемежающаяся заставками с Александром Калягиным. Данная хроника во многих фрагментах повторяет историческую хронику из документального фильма Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм» (конкретно: показ мод Марлен Дитрих, конкурс на пропорции Венеры, женский бокс, эквилибристка на тросе и начальные кадры костюмированного парада).
 В сцене в кинотеатре в начале фильма используются отрывки следующих фильмов:
 «Шерлок-младший» с Бастером Китоном
 «Безопасность прениже всего!» с Гарольдом Ллойдом
 «Вечер в мюзик-холле» с Чарли Чаплином

Влияние фильма 
 .
 В 2021 году композитор Владимир Баскин и драматург Евгений Муравьёв написали мюзикл «Здравствуйте, я ваша тётя!». Премьера состоялась в Рязанском музыкальном театре 25 марта 2021 года.

Примечания

Ссылки 

 «Здравствуйте, я ваша тётя!» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» на сайте проекта «Рускино.ру»
 Фильм «Здравствуйте, я ваша тётя!» на сайте проекта «NashFilm.Ru»

Телефильмы на русском языке
Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1975 года
Фильмы ТО «Экран»
Телекомедии СССР
Экранизации пьес